Pentele bezeichnet:

 die 15. Gruppe von Elementen im Periodensystem, siehe Stickstoffgruppe
 eine Stadt in Attika am nordöstlichen Rand der Athener Ebene, am Fuß des Berges Pentelikon

Siehe auch:
 Bentele
 Pentel
 Pentele-Brücke